O Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 de 2009 é a quarta edição do campeonato e acontece entre os dias 7 e 22 de dezembro de 2009. O campeonato será realizado no estado do Rio Grande do Sul, e é organizado pela Federação Gaúcha de Futebol, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol.

Equipes participantes

Primeira fase

Grupo A

Jogos
Este grupo tem como sede a cidade de Novo Hamburgo e todos os jogos foram disputados no Estádio do Vale.

Grupo B

Jogos
Este grupo tem como sede a cidade de Santa Maria e todos os jogos foram disputados no Estádio Presidente Vargas.

Grupo C

Jogos
Este grupo tem como sede a cidade de Erechim e todos os jogos foram disputados no Estádio Colosso da Lagoa.

Grupo D

Jogos
Este grupo tem como sede a cidade de Santa Rosa e todos os jogos foram disputados no Estádio Municipal Carlos Denardin.

Finais

Quartas de Finais
Chave 5

Chave 6

Chave 7

Chave 8

Semi-Finais
Chave 9

Chave 10

Disputa do 3º Lugar
Chave 11

Final
Chave 12

Futebol de 2009 no Brasil
Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20